Província de Dâmboviţa, província de Romania 
 Riu Dâmbovița, riu de Romania